Dumitriu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Dumitriu, rumänischer Politiker (PCR) und Richter
 Dumitru Dumitriu (* 1945), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Emil Dumitriu (* 1942), rumänischer Fußballspieler
Ioana Dumitriu (* 1976), rumänisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Petru Dumitriu (1924–2002), rumänischer Schriftsteller